Diebitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Diebitz (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Klaus Diebitz (* 1942), deutscher Fußballspieler